Petersenn ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha von Petersenn (1862–1910), Schweizer Reformpädagogin
 Georg von Petersenn (1849–1930), deutscher Professor für Musik